Стодолище (станция) - станция на железнодорожной линии Смоленск - Рославль. Расположен в деревне Стодолище Починковского района Смоленской области.

Пригородные поезда 
По состоянию на 2015 год для пригородного сообщения не используется.

С 2019 года используется для пригородного сообщения.

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области
Станции_Смоленского_региона_Московской_железной_дороги